Aramayo ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Aramayo (1955–1999), bolivianischer Skirennläufer
 Robert Aramayo (* 1992), britischer Schauspieler
Siehe auch:
 Cabo Aramayo